Аза́т () — река в Армении, левый приток Аракса, протекает в Котайкской и Араратской (в основном) областях. Образуется на юго-западном склоне горной вершины Спитакасар Гегамского хребта. Впадает в р. Аракс в 624 км от устья последней. Длина реки 34 км, площадь водосбора 548 км².

Бассейн реки граничит с запада с бассейном р. Раздан, с севера — бассейном притока Раздана р. Гетар, границей является один из отрогов Гегамского хребта. Бассейн в верховьях гористый, в низинах — долинный. Водный режим горный, с резкими сезонными колебаниями, но без осенних паводков. Имеет каменистое дно. Расход воды у устья — 6,51 м³/с, наибольший — 35,9 м³/с. Воды используются для орошения. В среднем течении построено Азатское водохранилище.

Сначала около 13 км протекает на юго-запад, пересекая живописную долину глубиной до 600 метров. На территории Хосровского заповедника поворачивает на северо-запад и в 9 км от истока рядом с посёлком Гарни вновь поворачивает на юго-запад до ущелья Гарни.

В древности река впадала в Мецамор. В прошлом имела названия Башарни, Гарни джур, Гарничай.
Имеет притоки , , , ,  и .

В верховьях реки расположен известный армянский монастырский комплекс Гегард, на правом берегу — посёлок Гарни. В 2000 году верхнее течение реки Азат было включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Галерея

См. также 
 Гидрография Армении
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Армении

Примечания 

Притоки Аракса
Реки Котайкской области‎
Реки Араратской области‎